Köcher hat verschiedene Bedeutungen:

 Aufbewahrungsbox für Kameraobjektive
 Köcher, Behältnis für Pfeile bzw. Bolzen
 Köcher (Heraldik), eine Wappenfigur
 Köcher (Mathematik), ein gerichteter Graph
 Kurzwort im Bauwesen für Köcherfundament
 „Wohnköcher“: Kleine Kalkröhren von bzw. für Tiere, z. B. der Larven der Köcherfliegen, der Köcherwürmer oder der Eier und Juvenilen von Süßwasser-Brustwürmern

Köcher ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Köcher (1848–1917), deutscher Historiker, Pädagoge, Hochschullehrer, Sachbuchautor und Herausgeber
 Alfred Köcher (1874–1940), deutscher Radrennfahrer
 Franz Köcher (1916–2002), deutscher Altorientalist und Medizinhistoriker
 Franz Adrian Köcher (1786–1846), deutscher Mathematiker, Pädagoge und Hochschullehrer
 Günter Köcher (1948–2020), deutscher Tischtennisspieler und -funktionär
 Johann Christoph Köcher (1699–1772), deutscher lutherischer Geistlicher und Theologe
 Josef Köcher (1907–1997), deutscher Politiker (SPD)
 Karel Koecher (* 1934), slowakischer Übersetzer und KGB-Agent
 Max Koecher (1924–1990), deutscher Mathematiker
 Otto Carl Köcher (1884–1945), deutscher Diplomat
 Renate Köcher (* 1952), deutsche Meinungsforscherin

Siehe auch:
 Villa Koecher

 Köchert, Koechert
 Kocher